Roth-Steyr M1907, официальное название Roth-Krnka M.7 (8-мм автоматический пистолет образца 1907 года системы Рота с магазином на 10 патронов) — австрийский самозарядный пистолет времён Первой и Второй мировой. Первый в истории самозарядный пистолет, принятый как основное короткоствольное оружие крупным военным формированием (кавалерией Австро-Венгрии).

Наименование 
Официальными разработчиками называются австриец Георг Рот () и чех Карел Крнка (), в честь чего их фамилии и составили официальное название. Производство заводов велось в австрийской компании Steyr и венгерской FEG, однако поскольку основной выпуск проводился в Штайре, пистолет получил название Roth-Steyr M1907.

Структура

Ствол и затвор 
Основной принцип работы пистолета — автоматика с подвижным стволом и коротким ходом при отдаче. Запирание осуществляется при повороте ствола, который имеет два комплекта боевых выступов: передняя их пара располагается у дульного среза и отвечает за вращение ствола в откате и накате; задняя отвечает сцепление с затвором, который имеет в передней части трубчатую форму и охватывает ствол с задней части. Большая часть затвора скрыта в кожухе ствола (ствольной коробке), в задней части видна его круглая головка, которая позволяет взводить затвор вручную.

Ударно-спусковой механизм и стрельба 
Ударно-спусковой механизм относится к типу ударниковых одинарного действия. После каждого выстрела ударник взводится частично, и довзведение ударника происходит при нажатии на спусковой крючок. В случае осечки ударник взводится вручную путём частичного оттягивания затвора назад. Столь сложная система безопасности была введена, чтобы пистолет не смог выстрелить из-за рывка или толчка лошади. Ручных предохранителей в конструкции нет, питание осуществляется из однорядного неотъемного магазина, расположенного в рукоятке оружия.

Снаряжение магазина осуществляется при открытом затворе через верхнее окно в ствольной коробке при помощи специальных обойм. Полная обойма вставляется в пазы окна, патроны из неё выдавливаются вниз в магазин, после чего обойма извлекается, а затвор закрывается и автоматически досылает в ствол первый патрон. Для быстрого разряжания после блокировки затвора в заднем положении нажимается кнопка на левой стороне оружия, что отключает ограничитель движения патронов и выбрасывает патроны через окно в ствольной коробке.

Использование 
С 1907 по 1914 годы было произведено порядка 99 тысяч пистолетов: из них как минимум 59334 экземпляра производились в Штайре, 38213 — на заводах FEG, ещё некоторые экземпляры продавались в частных магазинах оружия. Производство фактически прекратилось в 1918 году. Пистолет использовался частями армий единой Австро-Венгрии, затем поступил как основное оружие армий уже независимых Австрии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Югославии и Италии. Во Второй мировой войне его активно использовали итальянские части.

Примечания

Литература 
 Leszek Erenfeicht, Pra-pra-Glock: Repetierpistole M.7, w: Strzał nr 1(80)/2010

Ссылки 
 Самозарядный пистолет Roth Steyr model 1907 / M.7 (Австрия) 
 Roth-Steyr 1907 - подробное описание, принцип работы и взаимодействие частей. 

Самозарядные пистолеты Австро-Венгрии
Пистолеты Первой мировой войны
Пистолеты Второй мировой войны
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Пистолеты с вращающимся стволом
M.7
M1907
Оружие под патрон 8 × 19 мм Roth